Resan kan syfta på:

 Resan (1959) – en amerikansk-österrikisk film från 1959 
 Resan (1967) – en svensk film från 1967
 Resan (1974)  – en fransk-italiensk film från 1974
 Resan (1988) – en svensk film från 1988
 Resan (1992) – en argentinsk-fransk film från 1992
 Resan (musikprojekt) – ett svenskt musikprojekt

Se även
 Resen
 Resa